Список альбомов № 1 1960-х годов (Чарт альбомов Соединённого Королевства, UK Albums Chart) включает только те альбомы, которые достигли № 1 в рейтинге продаж музыкальных альбомов в Великобритании 1960-х годов. Всего 57 альбомов становились № 1. До марта 1960 года чарт еженедельно составлялся Melody Maker, а с марта — Record Retailer. В настоящее время составляется «The Official Charts Company» (ОСС) и публикуется в журнале «Music Week» (лучшие 75) и на официальном сайте ОСС (лучшие 100).
Ключ:  — Самые продаваемые альбомы года.

1960—1969

См. также 
 UK Albums Chart
 UK Singles Chart
 Billboard 200

Примечания

Литература 
 
  

Списки альбомов № 1 в Великобритании
Списки альбомов № 1 по годам